Scorpaena onaria
 Scorpaena scrofa